Himno de Libia puede referirse a:
   Allahu Akbar, himno nacional del país africano entre 1969 y 2011 (época de Gadafi);
  Lībiyā, Lībiyā, Lībiyā, himno nacional en el Reino y en la actualidad.